Noordenveld (gemeente), de gemeente 
 Noordenveld (dingspel), het historische dingspel 
 Noordenveld (waterschap), het voormalige waterschap 
 Noordenveld (Norg), een korenmolen in Norg
 KV Noordenveld, een korfbalvereniging uit Roden